Bąkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Bąkowski (* 1961), polnischer Geiger

 Wojciech Bąkowski (* 1979), polnischer Künstler, Filmemacher, Dichter und Musiker